Большетерново́й — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области. Административный центр Большетерновского сельского поселения.

География 
Хутор расположен на берегу ерика Калач реки Чир, примерно в 22 километрах к северо-востоку от райцентра, высота центра селения над уровнем моря — 58 м

История 
В Области Войска Донского хутор входил в состав Нижне-Чирской станицы. В нём имелась Успенская церковь.

Население

Инфраструктура 
На 2017 год Большетерновом числится 7 улиц, действует Большетерновская муниципальная школа с дошкольной группой, хутор связан автобусным сообщением с райцентром, Волгоградом и соседними населёнными пунктами.

Примечания

Ссылки 
 Большетерновское сельское поселение Чернышковского муниципального района Волгоградской области 

Населённые пункты Чернышковского района